Kunin ist der Familienname folgender Personen:
 Drew Kunin, Tontechniker
 Luke Kunin (* 1997), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Madeleine M. Kunin (* 1933), US-amerikanische Politikerin
 Sylvia Kunin († 2015), US-amerikanische Stiftungsgründerin
 Vitaly Kunin (* 1983), deutscher Schachgroßmeister
 Wladimir Wladimirowitsch Kunin (1927–2011), sowjetischer bzw. russischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Kunín ist der Ortsname von:
 Kunín (deutsch: Kunewald), Gemeinde im Okres Nový Jičín in Tschechien